Александр Милов:
 Милов, Александр Борисович (род. 1947) — латвийский предприниматель, доктор инженерных наук, изобретатель, меценат.
 Милов, Александр Сергеевич (род. 1979) — украинский художник, скульптор.